Aleksander Hołyński (1816-1893) – uczestnik powstania listopadowego, podróżnik, pisarz, wolnomularz
 Jan Hołyński (1890-1969) – polski przemysłowiec, działacz niepodległościowy
 Marek Hołyński (ur. 1947) – polski informatyk
 Stefan Hołyński (1815-1878) – brat Aleksandra, przyjaciel Juliusza Słowackiego, podróżnik